Янку — румынская фамилия. Известные носители:
 Янку, Аврам (1824—1872) — один из руководителей румынского национального движения в Трансильвании.
 Янку, Влад (род. 1978) — румынский игрок в мини-футбол.
 Янку, Габриэл (1994) — румынский футболист, нападающий ФК «Ахмат».
 Янку, Елена (1930—2003) — чукотский художник-гравёр.
 Янку Сасул (ум. 1582) — господарь Молдавского княжества с 1579 по 1582 год.